Ufer-Brennnessel, aber auch Ufer-Brennnessel, Uferbrennnessel oder Uferbrennessel steht für:
 Ufer-Brennnessel (Urtica dioica subsp. subinermis), eine Unterart der Großen Brennnessel, siehe Große Brennnessel
 Röhricht-Brennnessel (Urtica kioviensis) Rogow.